Paralympische Spiele 1988 steht für:

 Sommer-Paralympics 1988 in Seoul, Südkorea
 Winter-Paralympics 1988 in Innsbruck, Österreich